Clymene diadema är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1868. Clymene diadema ingår i släktet Clymene och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
diadema